Semenenko ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aleksey Semenenko (* 1988), deutsch-ukrainischer Geiger
 Jewgeni Stanislawowitsch Semenenko (* 2003), russischer Eiskunstläufer
 Mykola Semenenko (* 1937), ukrainischer Bildhauer, Maler, Kunstpädagoge und Illustrator